Доклад «Ведение бизнеса» () — ежегодное исследование группы Всемирного банка под руководством Симеона Дянкова, оценивавшее в 190 странах простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов. Доклад был посвящён оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике (правоприменение).

Доклад составлялся с 2003 года и обычно публиковался осенью. С 2005 года (Doing Business 2006) в докладе присутствовал рейтинг государств по лёгкости ведения бизнеса, а с 2006 года (DB 2007) страны ранжировались также и по индикаторам.

Кроме того, исследования Doing Business не только указывали на проблемы, которые препятствовали развитию предпринимательства, но и определяли их причины и содержали рекомендации о проведении необходимых реформ.

16 сентября 2021 года Всемирный банк объявил о прекращении публикаций исследования в связи с выявлением манипуляций со стороны группы сотрудников Всемирного банка, участвовавших в подготовке исследования, в том числе Симеона Дянкова, Джим Ён Кима и Кристалины Георгиевой.

Исторические сведения 
Доклад «Ведение бизнеса» берёт своё начало в 2002 году.

Опубликованные доклады 
 сентябрь 2003 года — Doing Business 2004
 8 сентября 2004 года — Doing Business 2005
 13 сентября 2005 года — Doing Business 2006
 5 сентября 2006 года — Doing Business 2007
 26 сентября 2007 года — Doing Business 2008
 10 сентября 2008 года — Doing Business 2009
 9 сентября 2009 года — Doing Business 2010
 4 ноября 2010 года — Doing Business 2011
 20 октября 2011 года — Doing Business 2012
 23 октября 2012 года — Doing Business 2013
 29 октября 2013 года — Doing Business 2014
 29 октября 2014 года — Doing Business 2015
 27 октября 2015 года — Doing Business 2016
 25 октября 2016 года — Doing Business 2017
 31 октября 2017 года — Doing Business 2018
 31 октября 2018 года — Doing Business 2019

Методология 
Каждый год в докладе «Ведение бизнеса» публиковались 8967 показателей. Для расчета этих показателей авторский коллектив использовал более 52000 частных значений данных, каждое из которых публиковалось на веб-сайте «Ведение бизнеса». Там же опубликованы временные ряды данных по каждому показателю и каждой стране, начиная с первого года использования данного показателя или включения данной страны в выборку исследования. Для обеспечения сопоставимости временных рядов в исследовании производились обратные пересчеты наборов данных с учётом изменений методики и возможных корректировок данных. На сайте представлены также все исходные наборы данных, которые использовались в работах по истории вопроса. Процент данных, скорректированных, например, в докладе «Ведение бизнеса — 2010» по сравнению с данными доклада за предыдущий год, составил 5,5 процента.

Составление доклада осуществлялось в два этапа: анализ нормативных правовых актов, включая произошедшие изменения с момента предыдущего доклада, и опрос предпринимателей. Так как для авторов исследования ключевым являлось правоприменение, а не законодательные нормы, в доклад включались те процедуры (показатели), которые были указаны бизнесом. Потому что на практике требований к бизнесу может быть больше, чем установлено законами.

К проведению опроса привлекались более 8 000 местных экспертов, в том числе юристы, бизнес консультанты, бухгалтеры, экспедиторы и чиновники.

Доклад включал 10 индикаторов, каждый из которых, в свою очередь, имел определённые параметры. Для сопоставимости данных по 183 странам, авторы сформулировали для каждого индикатора определённую типовую ситуацию (предположение), в рамках которой и оценивался порядок действий предпринимателей или связанных с ними лиц. При этом в расчёт брался город, являвшийся крупнейшим деловым центром в стране (для России — это Москва). Таким образом, формирование рейтинга государств осуществлялось на основе простоты ведения бизнеса в их крупнейших мегаполисах.

Преимущества методики Doing Business 
 Прозрачность — вся информация по методологии, порядке сбора показателей и самим показателям находится в открытом доступе на сайте доклада и любой может оценить (сравнить) приведённые показатели с реальным положением дел;
 нет необходимости в репрезентативности используемой выборки, так как используются тексты соответствующих законов и положений, точность ответов респондентов проверяется;
 сравнительно невысокая стоимость подготовки доклада;
 методология применима к сбору и анализу данных в странах с различными экономическими моделями. Так как стандартные предположения используются для сбора информации, сравнения и критерии применимы во всех странах.

Недостатки методики Doing Business 
 Измеряет лишь незначительную часть деловой среды, которые важны для компаний и инвесторов;
 исследование не учитывает экономическое состояние и структуру финансовой системы стран;
 рейтинг страны формируется по одному городу (который в методологии называется «крупнейший деловой центр страны»);
 исследование не учитывает кластерность экономики в разных странах.

Индекс лёгкости ведения бизнеса

Россия в рейтинге

Субнациональное исследование 
В некоторых странах, по заказу государственных органов, авторы доклада «Ведение бизнеса» проводили сравнительный анализ регионов по отдельным индикаторам из глобального исследования. Это позволяло определить условия осуществления предпринимательской деятельности внутри страны, выявить худшие и лучшие практики.

На сегодняшний день проведено свыше 15 национальных исследований, на английском языке опубликовано 13 докладов по условиям ведения бизнеса в отдельных государствах. Дважды проводилось субнациональное исследование в России: в 2009 году (участвовало 10 регионов) и в 2011-2012 годах (30 регионов).

Интересные факты 
 В 2012 году президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять меры, направленные на существенное улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности, которые будут выражены в повышении позиции России в рейтинге Всемирного банка со 120-го места в Doing Business 2012 до 50-го в Doing Business 2015, и 20-го в Doing Business 2018. Задача по улучшению позиций России в рейтинге легло на плечи Агентства Стратегических Инициатив, которое сначала подготовило дорожные карты по развитию инвестклимата, а в настоящий момент занимается контролем за их реализацией
 Согласно докладу Doing Business Всемирного банка, при министре экономики Кахе Бендукидзе в 2004—2007 годах Грузия стала самой реформируемой страной в мире. В частности, Грузия поднялась с 137-го места на 8-е место в рейтинге стран 2014 года.
 В Белоруссии была проведена дебюрократизация госаппарата. Улучшились условия ведения бизнеса — уменьшена налоговая нагрузка, упрощена регистрация малых предприятий до трёх рабочих дней. Страна за 1 (с 2009 до 2010) год поднялась в рейтинге Doing Business c 82 на 58-е место. Для сравнения Украина в это же время балансировала на грани 142 и 146-й позиций, а положение РФ ухудшилось с 118 до 120 позиции рейтинга. Правительством Белоруссии были озвучены цели — войти в 30-ку к 2020 году.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт доклада «Ведение бизнеса»
 Рейтинг стран по лёгкости ведения бизнеса
 World Bank

Лёгкость ведения бизнеса
Появились в 2002 году
Рейтинги
Доклады и отчёты